Апертура 2006 () — первая половина 64-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2006/07) с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Результаты матчей

Реклассификация 
Первые матчи были проведены 15—16 ноября, а ответные состоялись 18—19 ноября.

|}

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 22—24 ноября, а ответные состоялись 25—26 ноября.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 29—30 ноября, а ответные состоялись 3 декабря.

|}

Финал 
Первый матч был проведён 7 декабря, а ответный состоялся 10 декабря.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2006/2007 на rsssf.com

2006
Мексика
Спорт в Мексике в 2006 году